

Architecture 
 Un campanile est une tour de forme carrée ou ronde ;

Zoologie 
 Un  est un gastéropode ;

Entreprises 
 Campanile est une enseigne d'hôtels appartenant à Louvre Hotels Group.